Хэ́рвуд — фамилия. Известные носители:
 Хэрвуд, Виктория (род. 1975) — английско-американская актриса и танцовщица.
 Хэрвуд, Дориан — американский актёр, ведущий канала NBC Universal.
 Хэрвуд, Дэвид (род. 1965) — английский актёр.
 Хэрвуд, Марлон (род. 1979) — английский футболист.
 Хэрвуд, Рамон (род. 1987) — игрок в американский футбол.

См. также 
 Ласеллс, Джордж, 7-й граф Хэрвуд
 Мария, принцесса Великобритании и графиня Хэрвуд